Lago Papagayo fica no México, perto de Acapulco.

Papagayo